Мультсериал «Эй, Арнольд!» включает 100 серий по 23 минуты и одну двойную серию («Дневник» длиной 45 минут), разбитых на 5 сезонов. Большинство серий состоят из двух не связанных по сюжету эпизодов, но некоторые серии целиком состоят из одного эпизода (всего в сериале 188 эпизодов). Кроме того, к сериалу примыкают два полнометражных мультфильма.

10 июля 1996 года вышла пилотная серия мультсериала, которая в дальнейшем была переснята, как эпизод «24 часа до смерти», вышедший 9 декабря 1996 года.

Обзор серий

Эпизоды

Первый сезон (1996—1997)

Второй сезон (1997—1998)

Третий сезон (1998)

Четвёртый сезон (1999)

Пятый сезон (2000—2004)

Прочее

1997 
 The Helga Stories (8 июля 1997) Behind-the-Scenes Spot Hey Arnold!/The Little Pink Book/Spelling Bee/Arnold’s Hat/Helga’s Makeover/Olga Comes Home
 Urban Adventures (8 июля 1997) Behind-the-Scenes Spot Hey Arnold!/Downtown as Fruits/Pigeon Man/Cool Jerk/Wheezin' Ed/Haunted Train
 Arnold’s Christmas (13 октября 1997) Arnold’s Christmas/Snow

1998 
 Love Stinks (13 января 1998) Operation: Ruthless/Arnold’s Valentine/Helga’s Boyfriend/6th Grade Girls
 Partners (28 июля 1998) Part-Time Friends/Gerald’s Secret/Ransom/Hookey/Partners

2002 
 Hey Arnold!: The Movie (VHS & DVD, 31 декабря 2002) «Bonus: Rated PG»

2017 
 Hey Arnold!: The Jungle Movie

Примечания 

Эй, Арнольд!
Эй, Арнольд!
Эй, Арнольд!